Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 2005 проходил в Измир (Турция) с 12 по 19 августа. Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады стала сборная Сербии и Черногории.

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Медальный зачёт

Ссылка 
 Universiade water polo medalists on HickokSports

Летняя Универсиада 2005
Водное поло на летних Универсиадах
2005 год в водном поло
Водное поло в Турции